11/1 kan syfta på:

 11 januari
 1 november (amerikanskt datumformat)